Reinwand ist der Name von:

 Sebastian Reinwand (* 1987), deutscher Langstreckenläufer und Triathlet
 Jack Reinwand US-amerikanischer Wrestler